Gittan kan avse:

Gittan – ett smeknamn för Birgitta
Gittan (seriefigur) – en seriefigur i Kalle Anka